Флаг муниципального образования Большемуртинский район Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 10 июля 2012 года и 16 октября 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7950.

Описание 
Описание флага, утверждённое решением районного Совета депутатов от 10 июля 2012 года № 18-143, не соответствует приложенному рисунку:

«Прямоугольное полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, вдоль нижнего края которого — белая полоса шириной 2/15 ширины полотнища, над которой жёлтый орёл с расправленными крыльями».

Согласно рисунку, приведённому в приложении № 1 к Положению «О флаге Большемуртинского района Красноярского края», ширина белой полосы равна 1/6 ширины флага и она отстоит от нижнего края полотнища на 1/10 ширины флага.

Союз геральдистов России (разработчики флага) даёт следующее описание флага, утверждённое Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации:

«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с горизонтальной белой полосой в 1/7 ширину полотнища, отстоящую от нижнего края на 1/7 ширины полотнища; над полосой посередине воспроизведено изображение жёлтого орла из герба Большемуртинского района».

При этом приводится рисунок флага с пропорциями полос равными 1/8 ширины полотнища.

Обоснование символики 
Флаг Большемуртинского района отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Символика фигур флага многозначна.

Орёл с расправленными крыльями похож на карту Большемуртинского района, занимающего центральное место в промышленно-хозяйственном поясе Красноярского края. Орёл — типичный представитель фауны района, символизирующий стойкость, прозорливость и благополучие жителей района.

Красный цвет — созвучен названию региона Красноярский край. Красный (красивый) — это красивейшая природа района с её богатством и многообразием живописной местности, окружённой полями, лесами и плодородными землями. Красный — это пролитая кровь жителей района в 1918—1920 годы и годы Великой Отечественной войны.

Жёлтый цвет — символ богатства природных ресурсов района (золото, бурый уголь, лес, природные заказники, сельское хозяйство). Жёлтый цвет (золото) — символ власти достоинства, урожая и стабильности.

Символика белого цвета многозначна:

— это аллегория могучей сибирской реки Енисей, протекающей с юга на север через весь район;

— это основная транспортная артерия района — Енисейский тракт;

— это основа, опора многих начинаний жителей.

История 
24 мая 2011 года, в целях установления официальных символов муниципального образования Большемуртинский район Красноярского края, отражающих исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности, решением районного Совета депутатов была образована рабочая группа по разработке и утверждению официальных символов (герба и флага) муниципального образования Большемуртинский район Красноярского края.

В состав рабочей группы вошли:
 Сенькина Екатерина Николаевна — заместитель председателя районного Совета депутатов, руководитель рабочей группы;
 Козулин Сергей Иннокентьевич — председатель постоянной комиссия по законности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуправлению и связям с общественностью районного Совета депутатов, заместитель руководителя рабочей группы;
 Рыженкова Вера Григорьевна — заместитель главы администрации района, секретарь рабочей группы;
и члены рабочей группы:
 Белова Наталья Васильевна — председатель постоянной комиссии по социальной защите, здравоохранению, образованию, культуре, делам молодёжи и спорту районного Совета депутатов;
 Новиков Валерий Анатольевич — заместитель главы администрации района.

Также было решено заключить договор с Красноярским отделением Союза геральдистов России по разработке герба и флага Большемуртинского района, проведению геральдической консультации и регистрации символов в Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации.

13 октября 2011 года в администрации района, под председательством главы района В. В. Вернера, председателем Красноярского отдела Союза геральдистов России и Сибирской геральдической Коллегии В. Б. Дюковым было предложено для рассмотрения несколько вариантов герба и флага. После обсуждения, члены рабочей группы утвердили два варианта герба и флага Большемуртинского района и представлены на рассмотрение на очередную сессию районного Совета депутатов, а также в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации.

6 декабря 2011 года, на тринадцатой сессии Большемуртинского районного Совета депутатов четвёртого созыва, предложенные эскизы было решено представить на рассмотрение очередной сессии районного Совета депутатов.

20 декабря 2011 года, на четырнадцатой сессии Большемуртинского районного Совета депутатов четвёртого созыва, В. Б. Дюков охарактеризовал и предложил для рассмотрения два варианта герба района (на основе которого строится флаг), из которых был выбран один вариант символа Большемуртинского района. По данному проекту флаг представлял бы собой красное полотнище, с отстоящей от древка белой полосой, с расположенным в центре флага жёлтым львов из герба Красноярского края.

Примечания 

Флаги с изображением орла